Por programación se entiende, en general, la elaboración de un programa, término polisémico. Más concretamente, puede referirse a:
 Programación, en informática, el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código fuente de programas computacionales;
 Programación matemática, término empleado como sinónimo de optimización matemática y utilizado especialmente en el campo de la programación lineal;
 Programación, en música, una forma de producción e interpretación usando dispositivos electrónicos;
 Programación de radio o televisión, la lista de emisiones periódicas de una cadena;
 Programación cultural o programación de espectáculos, lista de actuaciones o espectáculos de un teatro, sala de conciertos, centro cultural, etc.